Esistono più comuni francesi con questo nome

Lassy – Calvados
Lassy – Ille-et-Vilaine
Lassy – Val-d'Oise